Die Spanish International 2006 im Badminton fanden im Pabellón Marqués de Samaranch in Madrid vom 18. bis 21. Mai 2006 statt.

Teilnehmende Nationen 
28 Nationen nahmen an dieser 19. Auflage des Championats teil.

Herreneinzel

Setzliste 
  Kasper Ødum
  Ville Lång
  Jan Fröhlich
  Pablo Abián
  Petr Koukal
  Jens-Kristian Leth
  Pedro Yang
  Kaveh Mehrabi

Resultate

Herrendoppel

Dameneinzel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2006
Badminton 2006
Badmintonwettbewerb in Madrid